María Luisa de Gonzaga-Nevers, también llamada María Luisa de Mantua (París, 18 de agosto de 1611-Varsovia, 10 de mayo de 1667), fue una noble dama francesa de la familia Gonzaga. Fue reina consorte de dos reyes polacos: Vladislao IV Vasa y su hermano, Juan II Casimiro Vasa.

Biografía 
Fue hija del duque Carlos I de Gonzaga-Nevers y de Catalina de Mayena, de la Casa de Lorena-Guisa. Después de haber pasado su infancia con su madre y después de la muerte muy temprana de esta en 1618, la crianza de los hijos la tomó su tía. Se les dio a los hermanos una educación muy completa con educadores cuidadosamente elegidos para María Luisa y tres de sus hermanos. Las dos hermanas menores fueron puestas en un convento. Prestó gran atención a la ciencia y lenguas extranjeras. La enseñanza se interrumpió por una grave enfermedad de María Luisa en 1626. Ella, quien la única de la familia que nunca salió de Francia, se trasladó con sus tías a la capital, a la casa Hôtel d'Alençon. Ella iba a casarse con Gastón de Orleans en 1627, pero el rey Luis XIII de Francia se opuso al matrimonio y, posteriormente, la encarceló en el Castillo de Vincennes y más tarde en un convento. Pasó tres años allí, después de lo cual el tribunal le permitió asentarse de nuevo en Nevers.

Las opiniones están divididas en cuanto a las razones para el regreso de María a su casa; algunos afirmaron que el regreso a las provincias se debió a la petición del rey, otros señalaron que los problemas económicos cada vez más graves, desde la guerra de sucesión de Mantua, socavaron la fortuna Gonzaga. Sin embargo, María, de todos modos, mantuvo su modesta mansión, como obligaba la etiqueta de la digna hija de un príncipe soberano.

La primera propuesta para que se casara con el rey de Polonia, Vladislao IV Vasa, se hizo en 1634, pero Vladislao finalmente se casó con Cecilia Renata de Habsburgo.

En 1640, María Luisa conoció al hermano de Vladislao, Juan II Casimiro Vasa, que después de casi dos años en una prisión francesa acusado de espionaje fue juzgado en París. En el mismo año comenzó a dirigir un salón literario en París. María Luisa, sanando el vacío dejado por Juan Casimiro, matando el vacío existencial y jugando con la fórmula de su amiga Catalina de Rambouillet, mecenas literaria, mantuvo un famoso romance, por un corto periodo, con Henri Coiffier de Ruzé, marqués de Cinq-Mars, con quien quería casarse. El Cardenal Richelieu declaró:

De acuerdo con los expertos en biografías de la duquesa, Henri fue su único amor verdadero. Pero poco después esto condujo a una tragedia, porque el marqués se situó en la cabeza de una conspiración contra el rey. Fue detenido por orden del cardenal Richelieu el 12 de septiembre de 1642 y fue ejecutado por el incidente.

Primer matrimonio 
Cecilia Renata murió en 1644, y Vladislao, viudo, retomó la idea de casarse con María Luisa. Esta vez el defensor de la idea fue el sucesor de Richelieu, Mazarino, y nada ni nadie se interponía en el camino de la relación. María Luisa no estaba llena de entusiasmo, en cuanto a la persona del futuro cónyuge, pero aceptó el matrimonio con alegría, porque esta relación daba su perspectiva codiciada, la corona y el título real. Algunos expertos dicen que era la vida que había soñado desde la infancia.

El 17 de julio de 1645, un miembro asociado de los franceses, Flecelles de Bregy, firmó el matrimonio prenupcial en Varsovia. Dos meses más tarde llegó el contrato de matrimonio, según el cual, junto con la mano de María, Vladislao recibiría una considerable suma de 700.000 coronas en concepto de dote y compensación por renunciar a las reclamaciones al patrimonio mantuano y la suma total de la venta de la futura reina de su patrimonio francés.

El 5 de noviembre de 1645, María Luisa se casó con Vladislao IV por poderes. Cristóbal Opaliński estuvo en representación del rey. Ella tuvo que cambiar su nombre de María Luisa a Ludwika María para que el matrimonio tuviera lugar, porque en Polonia, el nombre de María en ese momento era considerado reservado solo a María, madre de Jesús.

La segunda ceremonia de la boda se llevó a cabo después de la llegada de María Luisa a Polonia. Tuvo lugar en Varsovia el 10 de marzo de 1646, mientras que el 15 de julio fue coronada en Wawel. El rey se casó con propósitos puramente políticos y por el dinero, que necesitaba para planificar una guerra contra el Imperio otomano. De ello se desprende que María Luisa pagó un precio muy alto por la corona. Una belleza de treinta y cinco años, María Luisa no era del gusto de Vladislao. Parece un poco extraño, no solo porque era considerada una mujer inteligente, sino también muy hermosa.

Es opinión común que la reina se ganó pronto un impacto significativo sobre su cónyuge. Un papel importante fue jugado cuando le concedió un préstamo por un monto de 700.000 esloti polacos, que Vladislao nunca los regresó, así como la dote. Financieramente, por lo tanto, la duquesa de Nevers pagó caro por la corona. Es difícil decir si el título y la corte real, en la que interpretó el primer violín, era una compensación suficiente.

Segundo matrimonio 
Dos años más tarde, el 20 de mayo de 1648, María Luisa se quedó viuda tras la muerte de Vladislao IV. Juan Casimiro fue finalmente elegido como el siguiente rey de Polonia, y se casaron el 30 de mayo de 1649.

María Luisa era una mujer activa y enérgica, con ambiciosos planes económicos y políticos. La nobleza polaca se escandalizó con la intromisión de la reina en la política, sin embargo, ella jugó un papel fundamental llevando a las tropas polacas a repeler las fuerzas suecas durante el Diluvio. El 1 de diciembre de 1656, la reina entró en una alianza con el emperador, quien se comprometió a ayudar con 4.000 soldados contra Suecia y prometió que iba a convencer al elector de Brandeburgo y a los cosacos a reconocer la soberanía polaca. Ella quería cambiar el sistema de votación del Senado polaco y otorgar más poder al monarca.

También fundó el primer periódico polaco, Merkuriusz Polski (El Mercurio polaco, 1652), y el primer convento polaco de la Orden de la Visitación de Santa María (1654). Apoyó a Tito Livio Burattini, un gran pensador italiano (uno de los primeros egiptólogos), que también diseñó "máquinas voladoras". Vivió en Polonia desde principios de 1650. Como ex salonista en Francia, abrió un salón literario en Polonia, el primero en el país que era frecuentado, entre otros, por Jan Andrzej Morsztyn. Los rumores la señalaron como la madre de su dama de honor y futura reina polaca, Marysienka, a través de adulterio (con el Gran Condé o el marqués de Cinq-Mars), pero no hay confirmación de estos rumores. La única pista para esta evidencia fue tomar una niña de cuatro años en un viaje largo y difícil en el medio del invierno de Polonia, pero, probablemente, también era la única condición en ese momento, y por lo tanto esta información se considera que es poco fiable.

Durante el matrimonio de 18 años con Juan Casimiro, nacieron dos niños que murieron en la infancia.

Ella murió en Varsovia el 10 de mayo de 1667 y fue enterrada en la Catedral de Wawel, de Cracovia, con la excepción del corazón, que fue enterrado en la Iglesia de las Hermanas de la Visitación en Varsovia. Juan Casimiro abdicó al trono polaco un año más tarde.

Galería

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XVII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVII
Reinas consortes de Polonia del siglo XVII
Sepultados en la Catedral de Wawel
Nacidos en París
Fallecidos en Varsovia
Princesas de la casa de Gonzaga
Consortes de la casa de Gonzaga